Леки:

Фамилия
Известные носители:
 Леки, Жозеф (1766—1836) — итальянский и французский военачальник эпохи Наполеоновских войн.
 Леки, Марк (род. 1964) — британский современный художник.
 Леки, Мэттью (род. 1991) — австралийский футболист.
 Леки, Роберт (1920—2001) — американский морской пехотинец, журналист и писатель.
 Леки, Теодоро (1778—1866) — итальянский и французский военачальник эпохи Наполеоновских войн и Австро-итальянской войны, брат Жозефа Леки.
 Леки, Энн (род. 1966) — американская писательница.

Другое 
 Леки (лаки) — северо-западный иранский язык.
 Леки (леги) — народ-предок лезгин, входивший в Кавказскую Албанию.

См. также 
 Лекки

Примечания